In 1975 organiseerde de International Federation of Women's Hockey Associations voor de tweede keer een wereldkampioenschap hockey voor vrouwen. Het toernooi werd gehouden in het Schotse Edinburgh.

Aan het toernooi, dat duurde van 30 augustus tot en met 10 september, namen 22 landen deel. Engeland won de finale van Wales.

Deelnemers 

Kenia werd vervangen door een gemengd team van Groot-Brittannië en Ierland onder 23 jaar.
Hongkong en Guyana trokken zich terug en werden niet vervangen.
West-Duitsland had zich al langere tijd van tevoren teruggetrokken. De belangrijkste reden was dat de Duitse hockeybond zich verzette tegen de twee wereldkampioenschappen die destijds werden gehouden, die van de FIH en van de IFWHA

Uitslagen

Eerste ronde 
De oorspronkelijk 24 landen werden in 6 groepen verdeeld. De plekken van Hongkong en Guyana werden niet meer ingevuld. De nummers 1 en 2 uit elke groep gaan naar de eliminatieronde. De overige landen spelen om de plaatsen 13 tot en met 22.

 Groep A

 Groep B

 Groep C

 Groep D

 Groep E

 Groep F

Tussenronde 
De nummers 1 en 2 uit de eerste ronde waren geplaatst voor deze tussenronde. De winnaars spelen in de volgende ronde om de plaatsen 1 t/m 6, de verliezers om plaatsen 7 t/m 12.

Om plaatsen 1 t/m 6 

De zes landen werden in de groepen G en H verdeeld. De twee groepwinnaars spelen de finale, de nummers 2 om de plaatsen 3 en 4 en de nummers drie om plaatsen 5 en 6.
 Groep G

Playoff om de eerste plaats
Omdat Nederland en Wales met evenveel punten, hetzelfde doelsaldo en doelpunten voor en tegen eindigden, was een playoff nodig om de groepswinnaar te bepalen.

 Groep H

Om plaatsen 7 t/m 12 

De zes landen werden in de groepen I en J verdeeld. De twee groepwinnaars spelen om plaats 7 en 8, de nummers 2 om de plaatsen 9 en 10 en de nummers drie om plaatsen 11 en 12.

 Groep I

 Groep J

Om plaatsen 13 t/m 22 

De tien landen die derde en vierde eindigden in de eerste ronden werden in de groepen K en L verdeeld. De twee groepswinnaars spelen om de 13e en 14e plaats, nummers 2 om de 15e en 16e plaats etcetera.

 Groep K

 Groep L

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 21e/22e plaats

 Om de 19e/20e plaats

 Om de 17e/18e plaats

 Om de 15e/16e plaats

 Om de 13e/14e plaats

 Om de 11e/12e plaats

 Om de 9e/10e plaats

 Om de 7e/8e plaats

 Om de 5e/6e plaats

 Om de 3e/4e plaats

Finale

Eindrangschikking 

1975 vrouwen
Hockey in 1975
Hockey in Schotland
Sportevenement in Edinburgh
Hockey